hrabstwo Forest (ang. Forest County) w USA, w stanie Pensylwania
 hrabstwo Forest (ang. Forest County) w USA, w stanie Wisconsin